Pojem Předhradí je nejednoznačný a může mít následující významy:
 předhradí – samostatně opevněná část hradu nebo hradiště

nebo se může jednat o název sídla:
 Předhradí (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Pňov-Předhradí – obec v okrese Kolín
 Předhradí (Pňov-Předhradí) – část obce Pňov-Předhradí v okrese Kolín